Jerzy Stelmach (ur. 1954) − teoretyk i filozof prawa, profesor nauk prawnych
 Jerzy Stelmach (1954−2012) − astrofizyk i kosmolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego